Довгоцвіт або агератум (Ageratum) — трав'яниста рослина родини складноцвітих. 

Походить з Південної Америки. Існує близько 60 видів. В Україні розповсюджений однорічний агератум мексиканський, низький напівкущ з кулястими суцвіттями, найчастіше блакитного кольору.

Види 

 Ageratum arsenei
 Ageratum candidum
 Ageratum chortianum
 Ageratum connatifolius
 Ageratum conyzoides: Billy-Goatweed, Tropical Whiteweed, Mexican Ageratum
 Ageratum corymbosum: Flattop Whiteweed, Butterfly Mist
 Ageratum corymbosum f. album
 Ageratum corymbosum f. euryphyllum
 Ageratum corymbosum var. jaliscense
 Ageratum corymbosum f. lactiflorum
 Ageratum corymbosum var. longipetiolatum
 Ageratum corymbosum var. subsetiferum
 Ageratum elassocarpum
 Ageratum ellepticum
 Ageratum gaumeri
 Ageratum guatemalense
 Ageratum heterolepis
 Ageratum hondurense
 Ageratum houstonianum.
 Ageratum houstonianum var. angustatum
 Ageratum houstonianum f. isochroum
 Ageratum houstonianum f. luteum
 Ageratum houstonianum var. muticescens
 Ageratum houstonianum f. niveum
 Ageratum houstonianum f. normale
 Ageratum houstonianum var. typicum
 Ageratum houstonianum f. versicolor
 Ageratum iltisii
 Ageratum latifolium var. galapageium
 Ageratum littorale : Cape Sable Whiteweed
 Ageratum littorale f. album
 Ageratum littorale var. hondurense
 Ageratum littorale f. setigerum
 Ageratum lucidum
 Ageratum lundellii
 Ageratum maritimum
 Ageratum maritimum f. calvum
 Ageratum meridensis
 Ageratum mexicanum var. majus
 Ageratum molinae
 Ageratum munaense
 Ageratum nelsonii
 Ageratum oliveri
 Ageratum peckii
 Ageratum perplexans
 Ageratum platypodum
 Ageratum radicans
 Ageratum reedii
 Ageratum rhytidophyllum
 Ageratum riparium
 Ageratum rugosum
 Ageratum serratum
 Ageratum sordidum
 Ageratum stachyofolium
 Ageratum standleyi
 Ageratum tehuacanum
 Ageratum tomentosum
 Ageratum viscosum
 Ageratum wendlandii
 Ageratum wrightii

Див. також 

 Список родів родини айстрових

Примітки

Посилання 

 Енциклопедія декоративних садових рослин 
 Агератум на Germplasm Resources Information Network

Айстрові (підродина)
Декоративні рослини
Роди айстрових